André Villers, réalisateur belge de documentaires de la première moitié des années 1920.
 André Villers (né en 1930), photographe et artiste français.

Références